Enon (banda)
Enon Valley
Enon (Ohio)

Desambiguação